Le Syndicat des travailleurs est un parti politique des îles Féroé. Le parti fut fondé en 1994. 3 députés sont élus en 1994, il s'agit de Óli Jacobsen, Kristian Magnussen et Ingeborg Vinther. Les trois perdront leurs places en 1998.

Ministères 
 Óli Jacobsen devient ministre de la Justice, de l'Agriculture, de la Sécurité, du Travail, du Commerce et de l'Industrie du  à décembre 1995 alors Karl Robert Johansen le remplace au parlement. 
 Axel H. Nolsøe devient ministre de la Justice, de l'Agriculture, de la Sécurité, du Travail, du Commerce et de l'Industrie de  au . 
 Axel H. Nolsøe devient ministre Social, de la Santé, du Travail, de la Sécurité et de la Justice du  à octobre 1998 puis Kristian Magnussen d' à , où il fut remplacé par Óli Jacobsen jusqu'au .

Résultats électoraux

Élections au Løgting 

Parti politique aux îles Féroé
Parti politique fondé en 1994